І́гор Микола́йович Юхиме́ць (  —  ) — старший лейтенант Збройних сил України.

Життєпис 
Закінчив жовтоводську школу, Одеський інститут народного господарства. Протягом 1981—1982 років проходив службу в РА, Туркестанський військовий округ, 1982-го пройшов збори з підготовки командирів зенітних взводів.

В часі війни добровольцем прийшов у військкомат, 26 серпня мобілізований до Нацгвардії, займався формуванням зенітної батареї. Командир зенітної батареї військової частини 3029 (колишній спецпідрозділ «Гепард»), 4 жовтня з підлеглими відбув у зону бойових дій.

28 жовтня загинув під час обстрілу блокпоста поблизу Маріуполя: близько 15-ї години російські збройні формування відкрили вогонь з танкового кулемета «Утьос», Юхимець координував дії підрозділу — поки останній солдат не сховався в укриття. Зазнав при цьому смертельних поранень.

Похований у місті Жовті Води 31 жовтня 2014-го.

Вшанування 
5 травня 2016 у Жовтих Водах в гуманітарній гімназії з поглибленим вивченням іноземної мови імені Лесі Українки відкрито меморіальну дошку на честь випускника Ігоря Юхимця.

Посилання 
 Юхимець Ігор Миколайович
 Відкрито пам'ятну дошку

Уродженці Жовтих Вод
Національні гвардійці України
Померли в Маріуполі
Поховані в Жовтих Водах